Горноста́й () — хищное млекопитающее семейства куньих.

Название 
Русское «горностай» — из праславянского *gornostalь/ *gornostajь(?), а там — заимствование из древнесаксонского, *harmenes tail, буквально «хвост горностая». Слово отражает экономические связи, как и заимствование в обратном направлении, славянское хомѣсто́ръ («хомяк»), которое распространилось на все современные германские языки (и не только на них) и дало hamster, hamstere или hamstur.

Однако, согласно М. Ф. Мурьянову, славянское хомѣсто́ръ происходит непосредственно от латинского comestor (вариант chomestor), то есть буквально «обжора», а также переносное значение «нахлебник». Вероятно, в германские языки проникло из латыни независимо.

По мнению Фасмера, этимология праславянского *gornostajь остаётся невыясненной. В частномти, Фасмер считает этимологию праславянского *gornostajь заимствованием из древневерхненемецкого ( + *tagl, «хвост») ошибочной.

В ряде диалектов северного наречия русского языка и диалектах позднего формирования севернорусского типа, распространённых в Поволжье, Урале и Сибири для наименования данного животного употребляется слово «горносталь/горностарь/гоностарь/горносталин». В Архангельской области для обозначения горностая используется лексема «езвец/езбик/езвик», чьё основное значение — «барсук».

Английское слово , обозначающее животное в зимнем меху и собственно сам зимний мех (горностай в летнем меху называется ), использовалось в английском языке для обозначения животного задолго до введения бинарной номенклатуры. Британский королевский антиквар  в своей книге «Выражение геральдики» (1610) утверждал, что это слово указывает на Армению — страну, откуда, по его мнению, распространилось животное. Эту теорию с уточнением изначального латинского происхождения поддерживает ряд современных англоязычных словарей, в частности . Словарь Merriam-Webster утверждает, что слово происходит от , которым называли хорьков. Аналогичная лексема используется для обозначения животного и его меха в ряде европейских языков (, , , ).

Внешний вид 

Горностай — небольшой зверёк типичного куньего облика с длинным телом на коротких ногах, длинной шеей и треугольной головой с небольшими округлыми ушами. Длина тела самца — 17—38 см (самки примерно вдвое меньше), длина хвоста составляет около 35 % от длины тела — 6—12 см; масса тела — от 70 до 260 г. Похож на обыкновенную ласку, но несколько больше её по размерам и имеет чёрный окрас распушённого кончика более длинного хвоста. Более схожа с длиннохвостой лаской, но мельче её. У основания хвоста имеются анальные железы, выделяющие жидкость с неприятным запахом (хотя и менее сильным, чем у хорьков).

Окрас меха покровительственный: зимой чисто белый, летом двухцветный — верх тела буровато-рыжий, низ желтовато-белый. Зимний окрас характерен для районов, где минимум 40 дней в году лежит снег. Кончик хвоста чёрный в течение всего года. Географическая изменчивость качества зимнего меха, окраски летнего меха и размеров тела позволяет выделить порядка 26 подвидов горностая. На территории России обитают 11 подвидов горностая:
  — северный горностай, ареал обитания в России — Кольский полуостров;
  — среднерусский горностай, проживает в европейской части России и на Урале;
  — тобольский горностай, распространён в бассейне Оби и Иртыша, волосяной покров высокий, густой и шелковистый;
  — туруханский горностай, распространён на крайнем севере центральной Сибири;
  — алтайский горностай, помимо горного Алтая, вероятно, распространён в Саянах и на юге Красноярского края;
  — тунгусский горностай, распространён в бассейне Хатанги, Нижней и Подкаменной Тунгуски и на полуострове Таймыр;
  — забайкальский горностай, помимо Забайкалья также распространён и на Дальнем Востоке;
  — колымский горностай, распространён в Якутии и на Чукотке;
  — камчатский горностай;
  — шантарский горностай;
  — карагинский горностай, распространён на Карагинских островах около Камчатки.

Благодаря небольшим размерам и тонкому, гибкому телу, может проникать в узкие проходы.

Распространение 

Обитает в арктической, субарктической и умеренной зонах Евразии и Северной Америки. В Европе он встречается от Скандинавии до Пиренеев и Альп, за исключением Албании, Греции, Болгарии и Турции. В Азии его ареал доходит до пустынь Средней Азии, Ирана, Афганистана, Монголии, Северо-Восточного Китая и северной Японии. В Северной Америке водится в Канаде, на островах Канадского арктического архипелага, в Гренландии и на севере США (кроме Великих равнин). На территории России обычен на европейском севере и в Сибири, южная граница ареала доходит до Северного Кавказа.

Был неудачно завезён в Новую Зеландию для контроля над популяцией кроликов, где бесконтрольно размножился и превратился во вредителя.

Образ жизни 

Горностай наиболее многочислен в лесостепных, таёжных и тундровых районах. Выбор им места обитания определяется обилием основного корма — мелких грызунов. Как правило, горностай предпочитает селиться неподалёку от воды: по берегам и поймам рек и ручьёв, у лесных озёр, по прибрежным лугам, зарослям кустарника и тростника. В глубину лесных массивов заходит редко; в лесах держится старых зарастающих гарей и вырубок, опушек (особенно неподалёку от селений и пашен); в густых лесах любит приручьевые ельники и ольшатники. Обычен в перелесках, по степным оврагам и балкам. Открытых пространств избегает. Иногда поселяется вблизи человеческого жилья, на полях, в садах и лесопарках, даже на окраинах городов.

Ведёт преимущественно одиночный территориальный образ жизни. Границы индивидуального участка метятся секретом анальных желёз. Размеры участка варьируются от 10 до 20 га; у самцов он, как правило, вдвое больше, чем у самок, и пересекается с их участками. Самцы и самки живут раздельно и встречаются только во время брачного сезона. В голодные и малокормные годы горностаи покидают свои участки и переселяются, порой на значительные расстояния. Иногда миграции вызывает и массовое размножение грызунов в соседних районах.

Активен горностай преимущественно в сумеречно-ночные часы, иногда встречается и днём. В выборе убежищ, в том числе выводковых, неприхотлив. Его можно встретить в самых неожиданных местах — например, в стогах сена, кучах камней, в развалинах покинутых зданий или в брёвнах, сложенных у стены жилого дома. Занимает также дупла деревьев, часто прячется в них при паводке. Нередко горностай занимает норы и гнездовые камеры убитых им грызунов. Свою выводковую нору самка выстилает шкурками и шерстью убитых грызунов, реже сухой травой. Самостоятельно горностай нор не роет. Зимой постоянных убежищ не имеет и пользуется случайными укрытиями — под камнями, корнями деревьев, брёвнами. На место днёвки повторно возвращается редко. В поисках добычи обегает большую территорию: общая протяжённость его ночного зимнего наброда достигает 10 и даже 20 км.

Горностай хорошо плавает и лазает, но по существу это специализированный наземный хищник. В его рационе преобладают мышевидные грызуны, но в отличие от своего родича — ласки, питающейся мелкими полёвками, горностай охотится на более крупных грызунов — водяную полёвку, хомяка, бурундука, сеноставок, леммингов и др., настигая их в норах и под снегом. Размеры не позволяют ему проникать в норы более мелких грызунов. Самки охотятся в норах чаще, чем самцы. Второстепенное значение в рационе горностая имеют птицы и их яйца (зимой, как и грызунов, горностай может находить их и под снегом), а также рыба и землеройки. Ещё реже (при недостатке основных кормов) горностай поедает земноводных, ящериц и насекомых. Проживающие вблизи водоёмов горностаи могут охотиться и на ужей. Способен нападать на животных крупнее себя (глухарей, рябчиков, белых куропаток, зайцев и кроликов); в голодные годы ест даже отбросы или похищает у людей запасы мяса и рыбы. При изобилии пищи горностай устраивает запасы (сначала съедая у убитой жертвы мозг, лишь потом съедая остальную часть туши или стаскивая её в «кладовую»), истребляя больше грызунов, чем может съесть. Добычу убивает, как ласка и хорёк, — прокусывая череп в затылочной области. Грызунов горностай выслеживает, ориентируясь на запах, насекомых — на звук, рыбу — с помощью зрения. Суточная потребность в мясной пище составляет около 50 г.

Горностай — весьма подвижное и ловкое животное. Его движения быстры, но несколько суетливы. На охоте за сутки он проходит до 15 км, зимой — в среднем 3 км. По снегу перемещается прыжками до 50 см длиной, обеими задними лапами отталкиваясь от поверхности. Он отлично плавает и легко забирается на деревья. Преследуемый врагом, часто отсиживается на дереве до тех пор, пока опасность не минует. Обычно молчалив, но в возбуждённом состоянии громко стрекочет, может чирикать, шипеть и даже лаять. Во время игр, привлечения представителей противоположного пола или просто хорошего настроения, горностай гукает — издаёт высокие и гулкие трели, напоминающие стаккато или мурлыканье.

Разыскивая добычу, горностай редко прячется в засадах, предпочитая атаковать «в лоб». Среди приёмов охоты горностая есть и так называемый «боевой танец» — когда не преследует жертву, а производя разнообразные внешне бессмысленные акробатические трюки медленно приближается к недоумевающей жертве на расстояние броска.

Этот мелкий хищник очень смел и кровожаден; при безвыходном положении он рискует бросаться даже на человека. К естественным врагам горностая относятся рыжая и серая лисицы, куницы, илька, соболь, американский барсук, хищные птицы; изредка его ловят обычные кошки. Многие горностаи умирают от заражения паразитической нематодой Skrjabingylus nasicola, поселяющейся в лобных пазухах; её переносчиками являются, очевидно, землеройки.

В сильные морозы горностай отсиживается в своём жилище или выходит на непродолжительное время

Размножение 

Горностай полигамен, размножается один раз в году. Половая активность у самцов продолжается 4 месяца, с середины февраля до начала июня. Беременность у самок с длинной латентной стадией (8—9 месяцев) — эмбрионы не развиваются до марта. Всего она длится 9—10 месяцев, так что детёныши появляются в апреле — мае следующего года. Количество детёнышей в помётах колеблется от 3 до 18, в среднем 4—9. Занимается ими только самка.

Новорождённые имеют массу 3—4 г при длине тела 32—51 мм, рождаются слепыми, беззубыми, с закрытыми слуховыми проходами и покрытыми редкой белой шерстью. На 30—41 день они прозревают (по другим данным — на 9-12 день), а в 2—3 месяца по размерам неотличимы от взрослых. В конце июня — в июле они уже самостоятельно добывают пищу.

Половой зрелости самки достигают в 2—3 месяца, а самцы лишь в возрасте 11—14 месяцев. Молодые, даже ещё слепые и не обросшие шерстью самки (в возрасте 2 — 3 недель) могут быть продуктивно покрыты взрослыми самцами — уникальный случай среди млекопитающих, способствующий выживанию вида. Половые продукты самцов при этом сохраняются в организме самки до достижения ею половой зрелости.

Средняя продолжительность жизни горностая — 1—2 года, максимальная — 7 лет. Плодовитость и численность горностаев сильно колеблется, резко повышаясь в годы обилия грызунов и катастрофически падая при их вымирании.

Значение для человека 

Горностай принадлежит к распространённым хищникам, однако его численность в настоящее время сильно упала за счёт охоты, ухудшения кормовых ресурсов, уничтожения мест обитания и т. п. В России горностай внесён в Красные книги Москвы, Белгородской (несмотря на то, что учёты вида в Белгородчине не проводились, судя по всему, распространён широко, хотя везде в последнее время редок), Ростовской (численность вида на территории Ростовской области доподлинно неизвестна, в последнее время ввиду использования фотоловушек и анализа зимних следов, предполагается, что вид более многочисленный, чем предполагалось ранее), Саратовской (распространён повсеместно, но везде численность низкая) и Ульяновской областей, Дагестана (встречается в низменном Дагестане), Татарстана, Чувашии.

Горностай является объектом промысла (мех используется как отделочный), как правило, добывается капканами, черканами, опадными самоловами, реже с ружьём и собакой. Полезен уничтожением мышевидных грызунов. В некоторых районах Сибири и Камчатки горностаев специально держат в амбарах для защиты от грызунов. Также некоторые пчеловоды специально оставляют старые ульи для горностаев, поскольку истребляемые ими грызуны, также наносят вред пчеловодческому хозяйству.

Вред естественным экосистемам 
Внесён в список самых опасных инвазивных видов по версии Международного союза охраны природы. Горностай был неудачно завезён в Новую Зеландию для контроля над популяцией кроликов; здесь размножился и превратился во вредителя, уничтожающего молодняк и яйца аборигенных птиц, в частности, киви. По достижении веса в 800 г птенцы киви в состоянии защищаться от горностаев. Предпринимаются попытки отлова горностаев на охраняемых природных территориях в Новой Зеландии.

Горностай в символике и геральдике 

Горностай являлся и символом персонифицированного Осязания (одного из пяти чувств).

Горностай являлся эмблемой (impresa) Анны Бретонской и её дочери Клод Французской — жены Франциска I (1494—1547), потому изображения горностая можно видеть в королевских дворцах Франции, например, в Блуа. Щит с горностаями изображён на современном гербе и флаге Бретани, перейдя на него со знамени герцогов Бретани. Существует легенда, что один из герцогов Бретани Ален Кривая борода (Alain Barbetorte), преследуемый норманнами, был остановлен разлившейся рекой, илистой и грязной. В это время герцог заметил горностая, убегающего от скачущих лошадей и тоже остановленного рекой. У самой воды горностай резко развернулся, предпочитая смерть грязи. Оценив мужество зверька, Ален II крикнул своим соратникам: «Лучше смерть, чем позор!», и воодушевлённые бретонцы повернулись лицом к противнику.

На портрете работы Леонардо да Винчи возлюбленная миланского герцога Людовико Сфорца, Цецилия Галлерани, держит в руках горностая (по другой версии — фретку). С одной стороны он является намёком на фамилию Сесилии, Galleriani, похожую на греческое galee (горностай); с другой — на самого Людовико Сфорца, у которого в одном из гербов присутствовал горностай.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Горностай
 Горностай — описание экологии
 Информация о горностаях
 Видеосюжет про горностая на ютуб-канале «Знай ТВ»

Куньи
Млекопитающие Евразии
Млекопитающие Северной Америки
Животные, описанные в 1758 году
Инвазивные виды животных
Объекты охоты
Красная книга Ростовской области
Красная книга Белгородской области